Ли Ган Сок (; 28 февраля 1985, Ыйджонбу, Кёнгидо) — южнокорейский конькобежец, специализируется на спринтерских дистанциях. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в гонке 500 метров, двукратный чемпион мира на этой дистанции.

Карьера 
Первую свою награду («бронзу» на 500 метрах) Ли Ган Сок выиграл на Универсиаде 2005 года в Инсбруке. Следующей в его коллекции стала уже «бронза» с Олимпийских игр 2006 года в Турине, завоёванная на той же дистанции. По итогам того олимпийского сезона кореец также выиграл зачёт Кубка мира в этой дисциплине.

В 2007 году Ли стал в Солт-Лейк-Сити чемпионом мира на 500-х метрах, при этом установив мировой рекорд (34,25 секунды), который был побит 9 ноября того же года канадцем Джереми Уотерспуном. В своей коронной дистанции Ли первенствовал также на Универсиаде и Азиатских играх того года.

В сезоне 2007/08 он выиграл Кубок мира на стометровой дистанции. В 2009 году в Ванкувере Ли вновь стал чемпионом мира на пятисотметровой дистанции, дважды первенствовал на Универсиаде в Харбине (дистанции 500 и 100 метров).

На чемпионате мира по спринтерскому многоборью 2010 года Ли выиграл серебряную медаль. На Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере кореец ехал в ранге лидера Кубка мира на дистанции 500 метров, но стал в этой дисциплине лишь четвёртым.

Ссылки 
 Профиль на сайте SpeedSkatingNews
 Профиль на SkateResults.com
 Профиль на сайте Sports Reference 

Родившиеся в Кёнгидо
Конькобежцы Республики Корея
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях